Запоро́жченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Запорожченко Борис Сергійович (* 1941) — український хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Запорожченко Віталій Дмитрович (*1966) — український кінооператор, фотохудожник, заслужений діяч мистецтв України.
 Запорожченко Григорій Андрійович (1907-1979) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Запорожченко Дмитро Павлович (1907-1980) — сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Запорожченко Іван Данилович (1872-1932) — народний кобзар та поет.
 Запорожченко Михайло Іванович (1983-1970) — генерал-лейтенант, депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Запорожченко Галина Михайлівна (* 1958) — український педагог і поетеса, член Національної Спілки письменників України (2019).